Мисс Вселенная 1961 () — 10-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 15 июля 1961 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 48 претендентки. Победительницей стала представительница Германии, 24-летняя Марлен Шмидт.

Результаты

Специальные награды

Судьи 

 Петьер Демераулт
 Трой Донахью
 Густаво Гуарка
 Рауль Матиола

 Мишель Папье
 Рассел Петтерсон
 Ирл Уилсон
 Миёко Янагита

Участницы

Дополнительно

Вернулись 
  Цейлон и  последний раз участвовали в 1957 году.
  и  последний раз участвовали в 1959 году.

См. также 
 Мисс мира 1961
 Мисс интернешнл 1961
 Мисс США 1961

Ссылки 
 
 Pageantopolis’s Miss Universe 1961 page

1961
События 15 июля
Июль 1961 года
1961 год во Флориде
Майами-Бич